La nazionale di pallavolo femminile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dei Paesi Bassi ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

European Golden League

Giochi europei

Montreux Volley Masters

Piemonte Woman Cup

Goodwill Games

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo